Rawson, település Argentínában, Chubut tartomány fővárosa
Rawson, település Argentínában, San Juan tartományban, Rawson megyében
Rawson, település Argentínában, Buenos Aires tartományban, Chacabuco partidóban
Rawson, település Ausztráliában, Victoria államban
Rawson, település az USA-ban, Észak-Dakota államban, McKenzie megyében
Rawson, település az USA-ban, Ohio államban, Hancock megyében